Mammillaria sheldonii — кактус из рода Маммиллярия. Вид назван в честь американца Чарльза Шелдона (1867—1928), любителя природы и владельца предприятий горнодобывающей промышленности в Мексике.

Описание 
Стебель в молодом возрасте шаровидный, позднее коротко-цилиндрический, до 25 см высотой и 6 см в диаметре, зелёный или тёмно-зелёный. Сосочки конические, до 1 см длиной. Ареолы голые.

Радиальных колючек 10-15. Они до 1 см длиной, прямые, игольчатые, красновато-коричневые. Одна из них крючковатая.

Цветки до 2 см длиной и 3 см в диаметре, бледно-розовые. Плоды красные, от 25 до 30 мм длиной; содержат чёрные, шарообразные семена.

Распространение 
Эндемик мексиканских штатов Чиуауа и Сонора. Растёт в сухих пустынях.

Синонимы 
 Neomammillaria sheldonii
 Chilita sheldonii
 Ebnerella sheldonii
 Neomammillaria swwinglei
 Chilita swinglei
 Mammillaria swinglei
 Ebnerella swinglei
 Mammillaria gueldemanniana
 Chilita gueldemanniana
 Mammillara alamensis
 Chilita alamensis
 Mammillaria guirocobensis
 Ebnerella guirocobensis
 Mammillaria inaiae
 Ebnerella inaiae
 Chilita inaiae
 Mammillaria marnieriana

Примечания

Литература 
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 192 ISBN 0-7548-0028-8

Кактусовые
Флора Мексики
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей